Гру́зино — утраченный памятник русского классицизма, усадьба А. А. Аракчеева (1769—1834), одного из самых могущественных сановников Российской империи первой четверти XIX века. Располагалась в одноимённом селе Новгородской губернии, на правом берегу Волхова.

История 
Грузино, в начале XVIII века принадлежавшее А. Д. Меншикову, было подарено Аракчееву благоволившим ему императором Павлом I.

Усадьба была отстроена в крайне сжатые сроки (1799—1814 гг.) по проекту архитектора-классициста Ф. И. Демерцова. Поначалу был выстроен летний дворец, затем шесть деревянных флигелей, в 1806 году — каменный Андреевский собор на месте старой деревянной церкви и каменный дворец.

В 1810 году Грузино впервые посетил император Александр I, затем он появлялся здесь ещё 10 раз.

Начиная с 1815 года к обустройству усадьбы был привлечён Василий Стасов. Среди построенного в усадьбе в этот второй период строительных работ наиболее примечательны:
 две каменные пирамидальные причальные башни 1815 года,
 высокая соборная колокольня 1822 года,
 чугунная колоннада 1820 года со скульптурой И. П. Мартоса в центре, изображающей апостола Андрея Первозванного.

Монументальные скульптурные памятники украшали и внутренность грузиновского собора. Мартос разработал памятник Павлу I, а Тома де Томон составил рисунок, по которому был выполнен памятник офицерам гренадерского имени Аракчеева полка, павшим в 1812—1814 годах.

Аракчеев умер в апреле 1834 года в своей загородной резиденции, где и был похоронен. По причине отсутствия прямых наследников Указом Николая I Гру́зинская волость с усадьбой была навечно передана Новгородскому кадетскому корпусу (позже переименованному в Аракчеевский).

В 1921—1922 гг. — Организацию музея в Грузино курировал лично зав. Музейным фондом В. И. Ерыкалов.

При Советской власти усадьба была «запущена и полуразрушена», хотя и имела статус историко-бытового музея. Окончательно постройки начала XIX века были стёрты с лица земли во время Великой Отечественной войны. Их местонахождение отмечено памятными досками.

Парк 
В 1998 году постановлением Администрации Новгородской области от 30 сентября № 389 парк на месте усадьбы площадью 46 га был объявлен «Памятником садово-паркового искусства (XVIII—XIX вв.)». Два уцелевших бронзовых льва из Грузино перевезёны в Великий Новгород и установлены у парадного входа Новгородского краеведческого музея в кремле, около памятника «Тысячелетие России».

В саду был установлен памятник первому садовнику в усадьбе — Исааку Константиновичу, посадившему липовую аллею при Меншикове и, согласно местному поверью, прожившему целых 125 лет (1681—1806).

Примечания

Литература 
 Лашков Н. А. Андреевский собор села «Грузино». — М.: Тип. Г. Лисснера и Д. Совко, 1914. — 32 с.

Усадьбы Новгородской области
Чудовский район
Утраченные усадьбы России
Дворцово-парковые ансамбли
Архитектура классицизма
Здания и сооружения России, утраченные в годы Великой Отечественной войны